Нотация Сигбана используется в рентгеновской спектроскопии для наименования спектральных линий, характерных для определённого элемента. Названа в честь шведского физика Манне Сигбана.

Характерные линии в рентгеновском спектре испуская соответствуют атомным переходам, при которых электрон переходит на свободное место во внутренней оболочке атома. Дырка там может возникнуть из-за бомбардирования атома электронами, или рентгеновскими лучами, а также после радиоактивного бета-распада атомного ядра.

Каждый переход обозначается заглавной латинской буквой, соответствующей оболочке, на которую осуществляется переход (K, L, M…), и стоящей в индексе строчной греческой буквой, указывающей на то, как оболочка, с которой осуществляется переход, соотносится с той, куда происходит переход (α, β, γ…). Например, Kα обозначает переход на K-оболочку с первой вышележащей (то есть с оболочки L), Kβ — со следующей вышележащей (то есть с оболочки M).

Введенная систематика рентгеновских переходов не учитывала различия в коэффициенте экранирования оболочек, тонкие эффекты в атоме и была
полуэмпирической. Можно было бы ожидать, что индексы α, β, γ однозначно должны соответствовать номеру оболочки, с которой происходит переход. Но
приближенность закона Мозли и неучёт в теории Бора важных эффектов привёл к довольно запутанной системе обозначений. По современным
представлениям, только название спектральной серии имеет однозначную связь с главным квантовым числом, тогда как индекс α, β, γ ставится в соответствии с исторически принятыми правилами.

Хотя номенклатура Сигбана по-прежнему широко используется в спектроскопии, она является не систематичной и часто вводящей в заблуждение. По этим причинам Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) рекомендовал использовать другую номенклатуру. В таблице приведено соответствие некоторых наиболее распространённых переходов в номенклатуре Сигбана и номенклатуре IUPAC.

Ссылки 
 Nomenclature system for X-ray spectroscopy  (1991) IUPAC.

См. также 
 Закон Мозли
 Рентгеновская нотация атомных орбиталей

Примечания 

Квантовая химия
Сигбана
Астрономическая спектроскопия